Torkos Jakab (1711–1785) református püspök
 Torkos Jakab (1749–1813) református püspök